Горьковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Горьковское сельское поселение — входит в Грайворонский район, Белгородская область
 Горьковское сельское поселение — входит в Тюменский район, Тюменская область